Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2014 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 La Canadienne Eugenie Bouchard, 20 ans, qui en est à sa sixième participation dans un tournoi du Grand Chelem, atteint pour la troisième fois consécutive les demi-finales, après celles perdues à l'Open d'Australie et Roland-Garros. Elle atteint donc ici la finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.
 Petra Kvitová et Lucie Šafářová ont disputé la première demi-finale de Grand Chelem entre deux gauchères depuis 22 ans et le match entre Seles et Navrátilová à Wimbledon en 1992.

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 12 % par rapport à 2013.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes 
Parmi les cinq matchs qui se sont fait rencontrer deux compatriotes, quatre ont été exclusivement tchèques.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2014
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014
Tennis en juillet 2014
Sport à Londres en 2014